Ohai steht für:
 Ohai (Neuseeland), eine Ortschaft in der Region Southland
 Ōhai (Sesbania tomentosa), eine auf Hawaii heimische Pflanze der Gattung Sesbania

Ohai ist der Familienname von:
 Kealia Ohai (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin